Catherine Cartan „CiCi” Bellis (ur. 8 kwietnia 1999 w San Francisco) – amerykańska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W przeciągu kariery zwyciężyła w siedmiu singlowych i dwóch deblowych turniejach rangi ITF. 14 sierpnia 2017 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 35. pozycję. 17 lipca 2017 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 149. miejsce.

W 2014 roku zadebiutowała w turnieju wielkoszlemowym podczas US Open, gdzie wyeliminowała w pierwszej rundzie rozstawioną z numerem dwunastym Dominikę Cibulkovą. Stała się tym samym najmłodszą zawodniczką, która wygrała mecz w turnieju głównym Wielkiego Szlema od czasu zwycięstwa Anny Kurnikowej w 1996 roku.

Jako juniorka dotarła do deblowego finału French Open 2014, w którym startowała z Markétą Vondroušovą. Tenisistki uległy wówczas parze Ioana Ducu–Ioana Loredana Roșca.

W 2017 roku po zwycięstwie odniesionym nad Agnieszką Radwańską awansowała do ćwierćfinału zawodów w Dubaju. Rok później w Dosze także doszła do ćwierćfinału, pokonując we wcześniejszych rundach m.in. Karolínę Plíškovą.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej 
Catherine Bellis nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.

Finały turniejów WTA 125K series

Gra pojedyncza 1 (1–0)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra podwójna (1)

Przypisy

Bibliografia 

Urodzeni w 1999
Ludzie urodzeni w San Francisco
Amerykańskie tenisistki